A Hadrosauroidea vagy hadrosaurusformák a madármedencéjű dinoszauruszok öregcsaládja vagy kládja, melybe a „kacsacsőrű dinoszauruszok”, avagy a hadrosauridák és közeli rokonaik tartoznak. Sok kezdetleges hadrosauroideát, mint a feltételezés szerint vitorlás hátú Ouranosaurust hagyományosan a parafiletikus (nem az összes közös őstől eredő csoporttagot tartalmazó) „Iguanodontidae” családba soroltak. A kladisztikai elemzés alapján azonban a hagyományos Iguanodontidae nagy részét feloszlatták, és valószínűleg csak az Iguanodonon, valamint feltehetően a legközelebbi rokonai tartoznak abba a csoportba.

Osztályozás

Taxonómia
Hadrosauroidea öregcsalád
?Nanyangosaurus
?Jinzhousaurus
?Equijubus
?Shuangmiaosaurus
Ouranosaurus
Fukuisaurus
Penelopognathus
Altirhinus
Eolambia
Protohadros
Probactrosaurus
Cedrorestes
Tethyshadros
Hadrosauridae család

Törzsfejlődés
Az alábbi kladogram David B. Norman (2002-es) illetve Pascal Godefroit, Hong Li (Hung Li) és Chang-Yong Shang (Csang-jung Sang) (2005-ös) cikke alapján készült.

Jegyzetek

Fordítás
 

Iguanodontiák
Kréta időszaki dinoszauruszok